Ormoy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Ormoy (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ormoy (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Ormoy (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France